Sumpfgraben steht generisch für:
 Sumpfgraben, künstlich angelegtes Feuchtbiotop zur Präsentation von Wasser- und Sumpfpflanzen

Sumpfgraben ist ein Gewässer- und Talname:
 Sumpfgraben (Aschbach), linkes Obertal vom Reißeck des Aschbachs (zum Gollradbach, zur Salza) vor Aschbach, Stadtgemeinde Mariazell, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Sumpfgraben (Eierbach), rechter Oberlauf des dort noch Mühlbach genannten Eierbachs (zum Bautenbach, zur Eger, zur Wörnitz) vor Niederaltheim, Gemeinde Hohenaltheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Sumpfgraben (Seltzbach), rechter Zufluss des Seltzbaches nahe Kutzenbach, Département Bas-Rhin, Region Grand Est, Frankreich

Siehe auch:
 Sumpfbach